Relle ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Relle (* 1959), deutsche literarische Übersetzerin
 Frank Relle (geb. 1976), US-amerikanischer Fotograf
 Gabriella Relle (1902–1975), ungarische Opernsängerin (Sopran)